

Караултобе — село, Кизилординська міська адміністрація, Кизилординська область
 Караултобе — село, Саркандський район, Жетисуська область